«…All This Time» — третій концертний альбом британського музиканта Стінга. Випущений у 2001 році.

Списки композицій

CD 

 «Fragile» — 4:35
 «A Thousand Years» (Kipper, Sting) — 3:02
 «Perfect Love…Gone Wrong» — 4:11
 «All This Time» — 5:20
 «The Hounds of Winter» — 4:29
 «Mad About You» (не включена до американського видання)
 «Don't Stand So Close to Me» — 2:15
 «When We Dance» — 4:52
 «Dienda» (Kenny Kirkland, Sting) — 3:12
 «Roxanne» — 3:36
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:57
 «Brand New Day» — 4:46
 «Fields of Gold» — 3:50
 «Moon over Bourbon Street» — 2:55
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:31
 «Every Breath You Take» — 5:04
 ;UK & Japan Bonus track
 «Shape of My Heart»
 ;Japan Bonus track
 «Seven Days»

DVD 

 «Fragile»
 «A Thousand Years»
 «Perfect Love…Gone Wrong»
 «All This Time»
 «Seven Days»
 «The Hounds of Winter»
 «Don't Stand So Close to Me»
 «When We Dance»
 «Dienda»
 «Roxanne»
 «If You Love Somebody Set Them Free»
 «Brand New Day»
 «Fields of Gold»
 «Moon Over Bourbon Street»
 «Shape of My Heart»
 «If I Ever Lose My Faith In You»
 «Every Breath You Take»

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Альбоми Стінга